Feketić (, , ) ist ein Dorf in der Opština Mali Iđoš und im Okrug Severna Bačka in der serbischen Provinz Vojvodina.

Geographie 

Das Dorf befindet sich in der Pannonischen Tiefebene. Feketić befindet sich drei Kilometer von der Europastraße 75 entfernt.

Einwohner 

Laut der letzten Volkszählung aus dem Jahre 2002 (Eigennennung) gab es im Dorf 4.308 Einwohner. Davon waren:

Weitere Volkszählungen:

Weblinks 

 Feketić - Geographie

Ort in der Opština Mali Iđoš